Горњи Тишковац, насељено мјесто у општини Бихаћ, Босна и Херцеговина
 Доњи Тишковац, насељено мјесто у оштини Грахово, Босна и Херцеговина
 Тишковац Лички, насељено мјесто у општини Грачац, Хрватска